Ньясаза́вр (, название дано по озеру Ньяса) — род динозавроморф, живших в  триасе (245—242 млн лет назад, формация Манда) на территории современной Танзании. Возможно, является первым представителем динозавров из известных науке. Ископаемые остатки были обнаружены на территории Танзании и впервые описаны в 1956 году в докторской диссертации английского палеонтолога , но формальное описание вида было опубликовано лишь в 2013 году.

Кладограмма

Примечания

Ссылки 
 
 Nyasasaurus — кандидат на роль самого раннего динозавра 
 Oldest Dinosaur Found  from Discovery.com
 Discussion of "Nyasasaurus"  from the Dinosaur Mailing List

Вымершие пресмыкающиеся
Авеметатарзалии
Монотипические роды архозавров
Динозавры триасового периода
Динозавры Африки
Фоссилии, описанные в 2013 году